Рулевой — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Степновского сельского поселения. Население  чел. (), из них 37 % (2002) — казахи.

История 
В соответствии с решением Волгоградского облисполкома от 17 мая 1978 года № 10/382 «О некоторых изменениях в административно-территориальном делении области» населенные пункты, имеющие служебное и временное значение — посёлки ОТФ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 совхоза «Путь к коммунизму», были приписаны к постоянному населённому пункту — к пос. «Рулевой».

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1005-ОД посёлок вошёл в состав образованного Степновского сельского поселения.

География 
Расположен на северо-востоке региона, по левобережью Волгоградского водохранилища, в пределах степной зоны Низкого Заволжья.

Уличная сеть состоит из пяти географических объектов: ул. Вторая, ул. Первая, ул. Пятая, ул. Третья, ул. Четвёртая.

Абсолютная высота 32 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 334 человек мужчин — 165, женщин — 169 (49,4 и 50,6 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 51 %, казахи	37 % из общей численности населения в 352 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Проходит Заволжский канал.

Транспорт 
Выезд на автодорогу межмуниципального значения «Иловатка (км 10) — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск» (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-9).

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Николаевского района (Волгоградская область)